AGCO Corporation, een Amerikaans landbouwwerktuigenconcern
 AGCO Tractors, een Amerikaans tractormerk in dit concern